

Geografia
Boca – comune italiano della provincia di Novara
Boca de Huérgano – comune spagnolo della provincia di León
La Boca – Quartiere della città argentina di Buenos Aires

Sport
Boca Juniors – squadra calcistica argentina
Boca San Lazzaro – squadra calcistica di San Lazzaro di Savena

Altro
Boca – vino DOC italiano
La Boca – Gioco da tavolo di Inka Brand e Markus Brand
Boca – singolo di Gaia del 2021